Genessee steht für:

 Genessee Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Das Genessee-Komplott, Buch von Robert Ludlum
 Genessee Daughetee, französische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Genesee